Gräsbo kan syfta på 

Gräsbo, Film – en by i Films socken, Östhammars kommun.
Gräsbo, Östervåla – en by i Östervåla socken, Heby kommun.
Gräsbo naturreservat – ett naturreservat i Uppsala län.